Вільє́-сюр-Марн () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 15 км на схід від Парижа, 8 км на північний схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 10775 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 29608,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Персоналії 
Народились
 Хаят Бумедьєн (1988) — французька «»

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вільє-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн